Sandfort steht für:

 Schloss Sandfort, Wasserschloss im Münsterland

Sandfort ist der Familienname folgender Personen:
 Lothar Sandfort (* 1951), deutscher Psychologe
 Paul Aron Sandfort (1930–2007), dänischer Musikwissenschaftler
 Robert Sandfort (1880–1945), deutscher Kirchenmaler

Siehe auch:
 Sandford
 Sandifort
 Santvoort
 Zantvoort